Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1965 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie (ISU), op 30 en 31 januari 1965 op de ijsbaan Nya Ullevi te Göteborg. Er namen 28 schaatsers uit 10 landen aan deel.

Titelverdediger was de Est Ants Antson, uitkomend voor de Sovjet-Unie, die de Europese titel in 1964 te Oslo had veroverd. De Rus Eduard Matoesevitsj veroverde de Europese titel.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1965
Langebaanschaatsen in 1965
Schaatsen in Zweden
Sportevenement in Göteborg
Schaatsen